Эдуард Плеске:
 Плеске, Эдуард Дмитриевич (1852—1904) — российский государственный деятель, тайный советник.
 Плеске, Эдуард Людвигович (1817/1818—1873) — российский военный деятель, генерал-майор